Masak ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Masák (* 1976), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Ron Masak (1936–2022), US-amerikanischer Schauspieler

Masak steht für:
 Mashak, Sackpfeife in Nordindien

Siehe auch:
 Massac